Katharinenviertel steht für:

 Katharinenviertel, Stadtviertel in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Neubrandenburg #Katharinenviertel
 Katharinenviertel (Osnabrück), Quartier im Stadtteil Weststadt, Osnabrück, Niedersachsen